Fra Ratimir Stanko Kordić (Vionica, Čitluk, 1. studenoga 1910. – Čerin, 4. studenoga 1985.) bio je hrvatski i bosanskohercegovački franjevac i pisac.

Životopis 
Pučku školu završio u Bijakovićima, a gimnaziju na Širokom Brijegu. Bogoslovlje diplomirao u Mostaru. Kao franjevac službovao u više mjesta Hercegovine. U vrijeme komunističkog režima skoro dvije i pol godine proveo u bh. zatvorima.

Djela 
 Fratar narodni neprijatelj (memoari, 1995.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Fratri u zatvorima 

Hrvatski pisci iz Bosne i Hercegovine
Hrvatski franjevci
Bosanskohercegovački franjevci